Plaatsen in Duitsland
 Lindenau (Achslach)
 Lindenau (Dermbach)
 Lindenau (Leipzig)
 Lindenau (Oberlausitz)
 Lindenau (Schneeberg)